Meubelia är ett släkte av insekter. Meubelia ingår i familjen Pyrgomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Meubelia